Войон — греческий топоним. Может означать:

 Войон — горы.
 Войон (дим) — община.
  (Бой) — один из городов .